Полоз — одна з двох нижніх частин саней у вигляді загнутої спереду дерев'яної або металевої пластини, що поверхнею ковзає по снігу
 Полоз — ковзкий брус, який використовується для переміщення предметів великої ваги, спускання суден на воду
 Полозки — деталь машини, верстата, призначена для переміщення інструмента в двох напрямках

Зоологія 
 Полоз (Coluber) — рід плазунів родини Полозових (Colubridae).

Персоналії 
 Полоз Дмитро Дмитрович — футболіст.
 Полоз Максим Ігорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Полоз Михайло Миколайович (1891 — 1937) — український політичний діяч.
 Полоз Микола Григорович (*1936) — український композитор.

 Полоз Валерія Ігорівна ( 1992) — українська модель, учасниця конкурсів краси, Міс Україна Земля 2014, учасниця міжнародного конкурсу краси «Міс Земля-2014».

Прізвища